Бёвиллер:
 Бёвиллер () — коммуна во французском департаменте Кальвадос.
 Бёвиллер () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.